Knob Hill kan syfta på följande:

 Knob Hill Farms, en kanadensisk butikskedja

Geografi 

 Knob Hill, Indiana, ort, Brown County, 
 Knob Hill, Colorado, ort, El Paso County, 
 tidigare namn på stadsdelen Eglinton East i Toronto